

Patronyme 
 Joseph Whitworth, ingénieur britannique, qui a donné son nom à un pas de vis (filetage) normalisé (British Standard Whitworth).
 Kathy Whitworth (1939-2022), golfeuse américaine.

Toponymes

Whitworth 21, une réserve indienne au Québec

Whitworth Art Gallery, galerie d'art de Manchester, en Angleterre
 Whitworth, une ancienne paroisse civile du comté de Durham en Angleterre

Divers 
 Rudge-Whitworth, fabricant britannique ;
 British Standard Whitworth, norme (BS 84:1956) de pas de vis (filetage).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme